Кампо може да се односи на:

 Кампо (Јужна Корзика), насељено место у Француској, у департману Јужна Корзика
 Кампо (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Кампо (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза

Насеља у Италији:
 Кампо (Белуно)
 Кампо (Болцано)
 Кампо (Казерта)
 Кампо (Катанцаро)
 Кампо (Козенца)
 Кампо (Ђенова)
 Кампо (Леко)
 Кампо (Лука)
 Кампо (Пиза)
 Кампо (Ређо ди Калабрија)
 Кампо (Ређо Емилија)
 Кампо (Сондрио)
 Кампо (Торино)
 Кампо (Удине)
 Кампо (Верона)